James Lindsay peut désigner :
 James Lindsay (1691-1768), pair écossais ;
 James Lindsay (1783-1869), pair écossais ;
 James Bowman Lindsay (1799-1862), inventeur écossais et auteur noté pour son invention de l'ampoule électrique ;
 James Alexander Lindsay (1815-1874),  officier et homme politique britannique ;
 James Ludovic Lindsay (1847-1913),  de Crawford et  de Balcarres, astronome amateur et philatéliste britannique ;
 James Lindsay (1852-1923), ministre écossais, théologien et auteur ;
 James Lindsay (1869-1928), acteur britannique ;
 James Lindsay (c. 1870), footballeur écossais ;
 James Lindsay (1891-?), footballeur écossais ;
 James Lindsay (1906-1997), homme politique britannique ;
 James Gordon Lindsay (1906-1973), prédicateur revivaliste, auteur et fondateur du Christ pour les nations ;
 James G. Lindsay, avocat et chercheur américain spécialisé dans le sujet des réfugiés palestiniens ;
 James J. Lindsay (1932), général de l'armée américaine ;
 James Lindsay (1945), diplomate australien à la retraite ;
 James M. Lindsay (1959), universitaire américain et spécialiste de la politique étrangère ;
 Jamie Lindsay (football, né 1995), footballeur écossais (Celtic, Dumbarton).

Voir aussi 
 Jimmy Lindsay
 James Lindesay-Bethune (1955), noble écossais